Herrarnas turnering i ishockey vid olympiska vinterspelen 2010 var det 22:a mästerskapet vid Olympiska spelen som spelades i Vancouver, Kanada. Mästerskapet startade den 16 februari och slutade den 28 februari 2010.

Medaljfördelning

Gruppspel

Grupp A 

Alla tider är lokala (UTC-8).

Grupp B 

Alla tider är lokala (UTC-8).

Grupp C 

Alla tider är lokala (UTC-8).

Kvalificering till slutspel 
Efter avslutat gruppspel kommer alla lag att rangordnas som 1D till 12D. För att avgöra denna rangordning används följande kriterier, i angiven ordning:

 högre placering i gruppen
 högre antal poäng
 bättre målskillnad
 högre antal gjorda mål
 högre ranking på IIHF:s världsrankinglista för 2009

De fyra topprankade lagen (1D - 4D) avancerar till kvartsfinalen. De återstående åtta lagen spelar kvalificering till slutspel enligt följande:

 5D - 12D (vinnarna rankas om som E1)
 6D - 11D (vinnarna rankas om som E2)
 7D - 10D (vinnarna rankas om som E3)
 8D - 9D (vinnarna rankas om som E4)

De fyra vinnarna (E1 - E4) från kvalificeringen till slutspel avancerar till kvartsfinal, under det att förlorarna i kvalificeringen till slutspel får en slutplacering från 9 till 12 baserat på deras rangordning efter gruppspelet.

Rangordningen efter avslutat gruppspel

Kvalomgången 
Tabellens ställning avspeglar läget efter spel den 23 februari 2010, lokal tid.

Alla tider är lokala (UTC-8).

Slutspel

Turneringstabell

Kvartsfinaler 
Alla tider är lokala (UTC-8).

Semifinaler 
Alla tider är lokala (UTC-8).

Bronsmatch 
Alla tider är lokala (UTC-8).

Final 
Alla tider är lokala (UTC-8).

Slutresultat

Poängliga

All Star Team 
 Målvakt: Ryan Miller, USA
 Backar: Brian Rafalski, USA; Shea Weber, Kanada
 Forwards: Jonathan Toews, Kanada; Pavol Demitra, Slovakien; Zach Parise, USA
 MVP: Ryan Miller, USA

Externa länkar 
 IIHF:s officiella webbplats

Referenser 

Herrar